De lijst met namen gegraveerd op de Arc de Triomphe in Parijs omvat 660 personen. De meesten van hen waren generaals van de Eerste Franse Republiek (1792-1804) en het Eerste Franse Keizerrijk (1804-1815).

Onderstreepte namen geven mensen aan die zijn omgekomen in gevechten.

Noordelijke pijler 

De 165 namen op de noordelijke pijler (Avenue de la Grande-Armée / Avenue de Wagram)

ARMEES DU NORD・DES ARDENNES・DE LA MOSELLE・DU RHIN・DE SAMBRE ET MEUSE・DE RHIN ET MOSELLE・DE HOLLANDE・DE HANOVRE

Oostelijke pijler 

De 164 namen op de oostelijke pijler (Avenue des Champs-Élysées / Avenue de Wagram)

ARMEES DU DANUBE・D'HELVETIE・DES GRISONS・DES ALPES・DU VAR・D'ITALIE・DE ROME・DE NAPLES

Zuidelijke pijler 

De 166 namen op de zuidelijke pijler (Avenue des Champs-Élysées / Avenue Kléber)

ARMEES DE DALMATIE・D'EGYPTE・D'ESPAGNE・DE PORTUGAL・D'ANDALOUSIE・D'ARRAGON・DE CATALOGNE・DU MIDI

Westelijke pijler 

De 165 namen op de westelijke pijler (Avenue de la Grande-Armée / Avenue Kléber)

ARMEES DES PYRENEES ORALES・DES PYRENEES OCALES・DE L'OUEST・DE RESERVE・DU CAMP DE BOULOGNE・GRANDE ARMEE

Zie ook 
 Arc de Triomphe (Parijs)

Externe link 
 

Namen